

Ноултон — місто, штат Вісконсин
 Ноултон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Ноултон — переписна місцевість, штат Вісконсин